Keiler Rêgo (Salvador, 16 de abril de 1954) é um maestro e compositor brasileiro.

Formado pela Universidade Federal da Bahia em 1980, criou obras eruditas de cunho popular como o Oratório de Santo Antônio, Concertos de Natal, Marinhas, Tributo a Luiz Gonzaga e a mais recente que se chama Fluir.

Ligações externas
 Coral das Crianças de Salvador

Maestros da Bahia
Compositores da Bahia
Alunos da Universidade Federal da Bahia
Naturais de Salvador